Дерменешть () — місто в Румунії, у повіті Бакеу.
 Дерменешть () — комуна в Румунії, у повіті Димбовіца.
 Дерменешть () — село в Румунії, у повіті Димбовіца. Входить до складу комуни Дерменешть.
 Дерменешть () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Дерменешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Дерменешть.